Лу́ма () — разменная денежная единица Армении, составляющая  драма. Монеты достоинством в 10, 20 и 50 лум были выпущены в обращение 21 февраля 1994 года. В настоящее время в обращении не используются, но сохраняют статус законного платёжного средства.

Характеристики 
Все монеты изготавливались из алюминия.

Примечания

Ссылки 
 Монеты 1 выпуска, сайт Центрального банка Республики Армения 

Лума
Деньги Армении